La foire Saint-Martin fait référence à une foire, une fête traditionnelle ou fête foraine célébrée dans plusieurs endroits :
 à Angers, la Foire Saint-Martin (Angers) ;
à Bons-en-Chablais, la foire se déroule annuellement le samedi suivant le 11 novembre;
à L'Isle-Jourdain, la Foire de la Saint-Martin ;
 à Pontoise, la Foire Saint-Martin (Pontoise) ;
 à Vevey, la Foire de la Saint-Martin ;
 à Voiron, la Foire de la Saint-Martin (Voiron) ;
 à Vienne, la Foire de la Saint-Martin
 dans le canton du Jura en Suisse, la fête de la Saint-Martin ;

 en Allemagne, la fête de la Saint-Martin.
 en Flandres et aux Pays-Bas, la fête de la Saint-Martin.

Notes et références